Il doppio del torneo di tennis Naples Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Trevor Kronemann e David Macpherson che hanno battuto in finale Marcos Ondruska e Grant Stafford 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Trevor Kronemann /  David Macpherson (Campioni)
 Shelby Cannon /  Jim Pugh (primo turno)

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (primo turno)
 Ellis Ferreira /  Kenny Thorne (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Naples Challenger 1994